L’ est la cinquième génération de l’iPad mini, version compacte de l'iPad, célèbre tablette tactile d'Apple. Elle est sortie en même temps que l’iPad  en 2019.

Caractéristiques 

Il reprend les mêmes caractéristiques physiques que l’ mais il est équipé de même processeur que l’, . En plus d'une augmentation de la mémoire vive de , est implémentée une amélioration du capteur photo et du processeur. Il possède également une boussole numérique. Les micros sont par contre déplacés sur l’axe central, un sur la tranche supérieure et un au dos.

Références 

Matériel Apple
Produit lancé en 2019
IPad